Silhouettes (Textures), het derde album van Textures, uitgebracht in 2008
 Silhouettes (Klaus Schulze), een studioalbum van Klaus Schulze uit 2017-2018

Zie ook 
 Silhouette (doorverwijspagina)